Двойнóй констри́ктор — бытовой связывающий и крепёжный узел для постоянного крепления. Является узлом «констриктор», но с дополнительным шлагом. Также может быть использован в качестве постоянной марки на конце троса. Более прочен, чем узел «констриктор». В основе узла «двойной констриктор» — штык, после снятия с опоры узел распадается.

Способ завязывания 
Существуют 3 способа завязывания узла «двойной констриктор»:
 Концом верёвки на опоре
 Серединой верёвки на опоре
 Без опоры и накинутый на что-либо для закрепления, как концом верёвки, так и серединой

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — 
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. 
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка).

Примечания

Ссылки 
 Двойной констриктор — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»

См. также 
 Список узлов

Затягивающиеся узлы
Связывающие узлы
Штыковые
Бытовые узлы
Узлы